Tóth Árpád (1872–1932) zenetanár
 Tóth Árpád (1886–1928) költő, műfordító
 Tóth Árpád (?–2022) újságíró
 Tóth Árpád (1949) kenus, edző
 Tóth Árpád (1958) búvárúszó
 Tóth Árpád erdélyi színész, rendező

hasonló nevűek

 Tóth Dénes Árpád (1950) újságíró, lapszerkesztő, főiskolai tanár, mozgásszínházi rendező

lásd még
 Tóth Árpád Gimnázium - debreceni iskola

Jegyzetek